MWV ist die Abkürzung für

 Martin Werhand Verlag, ein deutschsprachiger Buchverlag mit den Schwerpunkten zeitgenössische und klassische Belletristik
 Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, ein in den Bereichen Medizin und Gesundheitswissenschaften tätiger deutscher Verlag
 Mendelssohn-Werkverzeichnis, ein Verzeichnis der musikalischen Werke Felix Mendelssohn Bartholdys
 Mineralölwirtschaftsverband, ein Mitgliedsverband des Bundesverbandes der Deutschen Industrie
 Ministerium für Werkzeug- und Verarbeitungsmaschinenbau, Ministerium der DDR
 Mobilfunk-Warn-Verordnung, eine deutsche Rechtsverordnung, die Mobilfunknetzbetreiber verpflichtet, an der Katastrophenwarnung mitzuwirken
 Musikwissenschaftlicher Verlag, ein auf die Arbeiten Anton Bruckners und Hugo Wolfs spezialisierter österreichischer Verlag.

m. W. v. bedeutet:
 „mit Wirkung vom“ und wird unter anderem in der Rechtswissenschaft verwendet. Es bedeutet, dass der Sachverhalt erst zum genannten Zeitpunkt wirksam wurde beziehungsweise wird.

Abkürzung